Женская национальная сборная Великобритании по софтболу — представляет Великобританию на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Британская федерация софтбола ().

Начиная с 2009 — одна из ведущих женских софтбольных сборных, входящих в Европейскую федерацию, практически каждый европейский чемпионат входят в число медалистов.

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Великобритании по софтболу

Ссылки 
  (Британская федерация софтбола Германии, официальный сайт)
 
 
 
 

Великобритания
Софтбол в Великобритании
Софтбол женская